Sabato puede referirse a:

 Sabato (apellido), apellido italiano.
 Aiello del Sabato, comuna italiana.
 Instituto Jorge A. Sabato, nombre del Departamento de Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina.
 Kuroi Sabato, personaje del manga La espada del inmortal, de Hiroaki Samura.
 Triángulo de Sabato, modelo de política científico-tecnológica nombrado en referencia a Jorge Alberto Sabato.